Berndt Otto Stackelberg kan syfta på

Berndt Otto Stackelberg d.ä.
Berndt Otto Stackelberg d.y.